Acid (englisch für „Säure“) steht für:

 LSD, halluzinogene Droge, umgangssprachlich
 Acid (Browsertests), Browser-Kompatibilitätstests
 Acid (Film), Filmdrama von Alexander Gorchilin (2018)
 Acid Pro, Loop-basierte Musikproduktionssoftware

Musik:
 Acid (österreichische Band), Rockband (1971–1980)
 Acid (belgische Band), Metal-Band (1980–1985)
 Acid House, musikalisches Genre, Stilart des House
 Acid Techno, als Kurzform: Musikstil

Geografie:
 Acid Brook, Fluss in New Jersey, USA

ACID oder ACiD steht für:
 ACID, Eigenschaften von Datenbank-Transaktionen
 ACiD Productions, Scene-Artgroup

Siehe auch:

Abkürzung